X-13 steht für:

 Ryan X-13, amerikanisches Experimentalflugzeug
 EMT X-13, eine Drohne in der Entwicklung

X13